Barton Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:

 Barton Township (Indiana)
 Barton Township (Iowa)
 Barton Township (Michigan)

in Kanada:
 Barton Township (Ontario)